Montegiove ima više značenja:
 Montegiove, Terni
 Montegiove, Torino